A 2022–2023-as angol labdarúgó-ligakupa az angol ligakupa sorozat 63. szezonja (hivatalos nevén: Carabao Cup). A kupában az első négy osztály csapatai vesznek részt, a győztes közvetlenül bejut a 2023–2024-es UEFA Európa Konferencia Liga selejtező-rájátszásába.

A címvédő a Liverpool volt, azt követően, hogy a 2022-es döntőben legyőzték a Chelsea csapatát, kilencedik címüket elnyerve. A negyedik fordulóban kiejtette őket a Manchester City.

Csapatok

Selejtező fordulók

Első forduló

Északi terület

Déli terület

Második forduló

Északi terület

Déli terület

Harmadik forduló

Negyedik forduló

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Gólszerzők 
Frissítve: 2023. február 26.

Megjegyzések

Jegyzetek 

2023 a labdarúgásban
2022 a labdarúgásban
Football League Cup